Tondanotettix är ett släkte av insekter. Tondanotettix ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Torngräshoppor
Tondanotettix